Аббревиатура AZF может означать:
 AZoospermia Factor — фактор азооспермии.
 AZote Fertilisants — химический завод в Тулузе.
 AZF (террористическая организация) — французская группировка, занимающаяся вымогательством.